Šu může označovat:

 Šu – město v Kazachstánu
 Šu (bůh) – staroegyptský bůh
 Šu – čínské zkrácené označení S’-čchuanu
 čínský stát v S’-čchuanu:
 Šu (období Jar a Podzimů) (do 316 př. n. l.)
 Šu Chan (221–263) – čínský stát období Tří říší
 Západní Šu (405–413) – čínský stát období Východní Ťin
 Rané Šu (907–925) – čínský stát období Pěti dynastií a deseti říší
 Pozdní Šu (934–965) – čínský stát období Pěti dynastií a deseti říší